Le championnat du monde de squash 1990  est l'édition 1990 des championnats du monde de squash organisé par l'Association professionnelle de squash (PSA). La compétition se déroule du 4 au 11 novembre 1990 à Toulouse.
La finale est une revanche de l'édition précédente avec cette fois encore une victoire de Jansher Khan face à Chris Dittmar.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat du monde de squash féminin 1990
 Championnats du monde de squash

1990
Squash masculin
Squash masculin 1990
Monde masculin 1990
Monde masculin
Sport en France en 1990
Sport en novembre 1990